Ahmadiyya-Moschee steht für: 

 Ahmadiyya-Moschee Berlin-Heinersdorf, siehe Khadija-Moschee (Berlin)
 Ahmadiyya-Moschee Frankfurt-Sachsenhausen, siehe Nuur-Moschee